Erg har to betydninger:

 Erg (måleenhed) – en energienhed i cgs-systemet (centimeter-gram-sekund), svarer til 10⁻⁷ joule
 Erg (ørken) – et udstrakt ørkenområde med klitter

Se også 
 Ergi